Niemcy:
 Ottenstein – dzielnica miasta Ahaus
 Ottenstein – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden

Inne:
 zamek Ottenstein